Aleksandar Kukolj (* 9. září 1991 Praha, Československo) je srbský zápasník–judista.

Sportovní kariéra 
Narodil se Praze, kde jeho otec pracoval na začátku devadesátých let jako zástupce jugoslávské firmy. Koncem devadesátých let se s rodiči vrátil do Bělehradu, kde začal s judem ve známém srbském klubu Rakovica (dojo legendárního srbského judisty Radomira Kovačeviće) pod vedením Мiomira Mrvaljeviće a Predraga Dražoviće. Mezi seniory se pohybuje od roku 2011, od roku 2012 ve střední váze. V roce 2016 se kvalfikoval na olympijské hry v Riu. V úvodním zápase strhnul ve třetí minutě Slovince Mihaela Žganka na ippon technikou tani-otoši, v dalším kole však nestačil Japonce Mašú Bejkra.

Vítězství 
 2012 - 1x světový pohár (Lisabon)
 2014 - 1x světový pohár (San Salvador)
 2016 - 2x světový pohár (Abú Zabí, Kano Cup)

Výsledky

Odkazy

Reference 

 Aleksandar Kukolj, mladi srptski reprezentativni džudista

Související články 
 Zápas v Srbsku

Externí odkazy 
 Výsledky a novinky Aleksandara Kukolje na Judoinside.com
 Výsledky a novinky Aleksandara Kukolje na Judobase.org

Srbští judisté
Srbští olympionici
Narození v roce 1991
Narození 9. září
Žijící lidé
Muži